Dongshan Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongshan (socken i Kina, Jiangxi), 
 Dongshan (socken i Kina, Anhui), 
 Dongshan (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar